Gallmeyer ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Gallmeyer (1814–1867), deutscher Theaterschauspieler
 Josefine Gallmeyer (1838–1884), deutsch-österreichische Theaterschauspielerin und -direktorin
 Katharina Gallmeyer (1811–1857), österreichische Opernsängerin, siehe Katharina Tomaselli